Ziebarth ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Ziebarth (1868–1944), deutscher Althistoriker
 Karl Ziebarth (1836–1899), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ursula Ziebarth (1921–2018), deutsche Schriftstellerin
 Nicolas Ziebarth (* 1982), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Hochschullehrer

Siehe auch:
 Ziebart